Die Verbund AG (ehemalige Tauernkraftwerke AG) betreibt im Zillertal acht Wasserkraftwerke an fünf Speicherseen.

Kraftwerksverbund 
Der Kraftwerksverbund mit den Speicherseen:
 Zillergründl (Kartenbezeichnung „Speicher Zillergründl“)
 Schlegeisspeicher
 Stillupspeicher (Kartenbezeichnung „Speicher Stillup“)
 Speicher Durlaßboden
 Speicher Gmünd

und den Kraftwerken:
 Roßhag
 Häusling
 Mayrhofen
 Tuxbach
 Bösdornau
 Gunggl
 Gerlos
 Funsingau

dient der Stromerzeugung, vor allem in den Spitzenlastzeiten.

Die Speicherkraftwerke und Laufwasserkraftwerke in den Tiroler Alpen haben eine Spitzenleistung von ca. 1.000 Megawatt.

Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller 

Die Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller besteht aus zwei Oberstufen, den Pumpspeicherkraftwerken Roßhag und Häusling mit den Speicherseen Schlegeisspeicher und Speicher Zillergründl und der Hauptstufe Mayrhofen mit dem Speicher Stillup. Der Speicher Stillup ist der Stausee des Kraftwerks Mayrhofen, gleichzeitig dient er den Oberstufen-Pumpspeicherkraftwerken Roßhag und Häusling als Entnahmestausee.

Zusammen mit den Kraftwerken Gunggl, Bösdornau und Tuxbach hat die Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller eine Leistung von 965 MW zuzüglich 600 MW der Pumpen in den Kraftwerken Roßhag und Häusling. Sie verfügt also über eine Leistungsspanne von mehr als 1.500 MW und ist damit die leistungsstärkste Speicherkraftwerksgruppe in Österreich.

Kraftwerksgruppe Gerlos 

Die Kraftwerksgruppe Gerlos besteht aus dem Speicherkraftwerk Funsingau und Speicher Durlaßboden sowie Speicherkraftwerk Gerlosbach und Speicher Gmünd.

Siehe auch 
 Liste der Stauseen in Österreich

Weblinks 
  :Kategorie:Wasserbau im Einzugsgebiet Ziller mit allen Koordinaten
 Website zum Kraftwerk Roßhag
 Website zum Kraftwerk Häusling
 Website zum Kraftwerk Mayrhofen
 Website zum Kraftwerk Funsingau
 Website zum Kraftwerk Tuxbach
 Website zum Kraftwerk Bösdornau
 Website zum Kraftwerk Gunggl
 Website zum Kraftwerk Gerlos
 Baufilm über die Errichtung der Sperre Zillergründl bei bauforum24 TV
 Genaue Tourenbeschreibung und Toposkizze #Schlegeis 131 auf bergsteigen.com

Zillertal
!
Wasserkraftwerk in Europa